Aki-Petteri Berg (né le  à Turku en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace.

Carrière en club 
En 1993, il commence sa carrière avec le TPS Turku en SM-liiga. Il est choisi en première ronde du repêchage d'entrée dans la LNH 1995 en tant que troisième choix par les Kings de Los Angeles avec qui il débute en Ligue nationale de hockey la même année. En 2001, il rejoint les Maple Leafs de Toronto. En 2006, il retourne dans son club formateur. Il annonce sa retraite au terme de la saison 2010-2011.

Statistiques en club 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1993-1994 ||TPS Turku ||SM-liiga ||6||0||3||3||4||- ||- ||- ||- ||-
|-
| rowspan="2"|1994-1995|| TPS Turku || SM-liiga ||5||0||0||0||4||- ||- ||- ||- ||-
|-
||Kiekko-67 Turku ||Mestis ||20||3||9||12||34||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1995-1996 ||Roadrunners de Phoenix ||LIH ||20||0||3||3||18||2||0||0||0||4
|-
|1995-1996||Kings de Los Angeles ||LNH||51||0||7||7||29||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1996-1997 ||Roadrunners de Phoenix ||LIH ||23||1||3||4||21||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1996-1997||Kings de Los Angeles ||LNH||41||2||6||8||24||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1997-1998||Kings de Los Angeles ||LNH||72||0||8||8||61||4||0||3||3||0
|-
|1998-1999 ||TPS Turku ||SM-liiga ||48||8||7||15||137||9||1||1||2||45
|-
|1999-2000||Kings de Los Angeles ||LNH||70||3||13||16||45||2||0||0||0||2
|-
| rowspan="2"|2000-2001||Kings de Los Angeles ||LNH||47||0||4||4||43||- ||- ||- ||- ||-
|-
||Maple Leafs de Toronto ||LNH||12||3||0||3||2||11||0||2||2||4
|-
|2001-2002||Maple Leafs de Toronto ||LNH||81||1||10||11||46||20||0||1||1||37
|-
|2002-2003||Maple Leafs de Toronto ||LNH||78||4||7||11||28||7||1||1||2||2
|-
|2003-2004||Maple Leafs de Toronto ||LNH||79||2||7||9||40||10||0||0||0||2
|-
|2004-2005 ||Timrå IK ||Elitserien ||47||6||14||20||46||7||0||0||0||6
|-
|2005-2006||Maple Leafs de Toronto ||LNH||75||0||8||8||56||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007|| TPS Turku || SM-liiga ||54||5||19||24||62||2||0||0||0||0
|-
|2007-2008|| TPS Turku || SM-liiga || 14 || 0 || 6 || 6 || 28 ||2 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2008-2009|| TPS Turku || SM-liiga || 43||4||9||13||57||8||0||0||0||31
|-
|2009-2010 ||TPS Turku ||SM-liiga ||35 ||1 ||4 ||5 ||62 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 ||TPS Turku ||SM-liiga ||10 ||0 ||1 ||1 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-

| 606 || 15 || 70 || 85 || 374 || 54 || 1 || 7 || 8 || 47

| 215 || 18 || 49 || 67 || 370 || 21 || 1 || 1 || 2 || 76

|1993-1994 ||TPS Turku ||Coupe d’Europe ||4 ||0 ||0 ||0 ||2||Vainqueur
|-
|2010 ||TPS Turku ||Trophée européen ||5 ||0 ||0 ||0 ||29 ||

Carrière internationale 
Avec l'équipe de Finlande de hockey sur glace, il a remporté la médaille d'argent lors des Jeux olympiques de 2006 à Turin et celle de bronze aux Jeux olympiques de 1998 à Nagano. Il a également participé à la Coupe du monde de 2004, atteignant la finale, aux Jeux olympiques de 2002 ainsi qu'à six championnats du monde.

Statistiques internationales 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1994|| Finlande -18 ans||CE -18 ans||5||1||5||6||12||
|-
|1995|| Finlande -18 ans||CE -18 ans||5||0||1||1||10||
|-
|1997|| Finlande -20 ans||CM -20 ans||6||0||2||2||8||
|-
|1998||||JO||6||0||0||0||6||
|-
|1999|| Finlande||CM||12||0||0||0||29||
|-
|2000|| Finlande||CM||9||1||0||1||6||
|-
|2001|| Finlande||CM||2||0||0||0||0||
|-
|2002|| Finlande||JO||4||1||0||1||2||
|-
|2003|| Finlande||CM||6||1||3||4||10||
|-
|2004|| Finlande||CdM||5||0||1||1||2||
|-
|2006|| Finlande||JO||8||0||0||0||4||
|-
|2006|| Finlande||CM||9||2||0||2||4||
|-
|2006-2007|| Finlande||EHT||7||0||0||0||6||
|-
|2007|| Finlande||CM||9||1||0||1||18||
|-
|2007-2008|| Finlande||EHT||3||0||0||0||2||

Références 

Naissance en juillet 1977
Naissance à Turku
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Joueur du TPS (hockey sur glace)
Choix de repêchage des Kings de Los Angeles
Joueur des Roadrunners de Phoenix (LIH)
Joueur des Kings de Los Angeles
Joueur des Maple Leafs de Toronto
Joueur du Timrå IK
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1998
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2002
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2006
Médaillé d'argent olympique finlandais
Médaillé de bronze olympique finlandais
Membre du Temple de la renommée du hockey finlandais
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du Kiekko-67 Turku